El Marsa hace referencia a varios artículos:

Lugares
 El Marsa, municipio disputado entre Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática.
 El Marsa, municipio de Argelia.